Mangels ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Mangels (* 1966), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor
 Wilhelm Mangels (1928–1983), deutscher Kommunalpolitiker (CDU)